Saignes puede referirse a: 

 Saignes, comuna francesa situada en Cantal.
 Saignes, comuna francesa situada en Lot.